Mano a mano puede referirse a:

Cine 
 Mano a mano (1930), cortometraje argentino dirigido por Eduardo Morera, en el que actúa Carlos Gardel.
 Mano a mano (1932), película mexicana dirigida por Arcady Boytler.
 Mano a mano: la película (2003), en inglés: The Even Stevens Movie, película de Disney Channel basada en la serie Even Stevens.

Música 
 Mano a mano, álbum en directo de los cantantes Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute.
 Mano a mano, tango de Celedonio Flores, Carlos Gardel y José Razzano.

Televisión 
 Mano a Mano (Even Stevens), serie de televisión estadounidense de Disney Channel.
 Mano a mano, episodio de la tercera temporada de la serie de televisión chilena Los 80, transmitida por Canal 13.

Educación 
 Mano a mano, escuela de Israel dedicada a la enseñanza conjunta de judíos y palestinos.